Averroè (Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Rushd) – filosofo, medico, matematico e giurisperito berbero;
Ibn-Rushd – cratere lunare.